Der englische Begriff Memory Mapping bezeichnet in der Computertechnik die so genannte Speichereinblendung. Es gibt hierbei das Memory Mapped I/O und das Caching eines Datensatzes. Beim Memory Mapped I/O wird der externe Speicher einer Komponente der Hauptplatine (z. B. Grafikkarte) in den Arbeitsspeicher eingeblendet („gemappt“), um einen schnelleren Zugriff auf diesen zu ermöglichen (anstelle eines Schnittstellenzugriffs). Bei der in den Arbeitsspeicher eingeblendeten Datei wird ein Bereich der Datei in einen Speicherbereich eines laufenden Prozesses eingeblendet. Das Schreiben in den Speicherbereich bewirkt einen indirekten Schreibzugriff bezüglich der Datei.

Speichertechnologie
Programmierung